Technische Bibliothek steht für:

Bibliotheken:
 Litauische technische Bibliothek, Vilnius
 Technische Nationalbibliothek, Prag
Siehe auch:
 Chemisch-technische Bibliothek, Buchreihe